Maksim Matushkin (, född 31 januari 1990 i Tjeljabinsk i Ryssland, är en svensk ishockeyback som spelar för Tappara i finländska FM-ligan. Tidigare har han spelat för Karlskrona HK i SHL, i KHL samt flera olika lag i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. Matushkin är uppvuxen i Umeå och är son till den före detta professionella ishockeyspelaren Igor Matushkin.

Klubbkarriär

Referenser 

Födda 1990
Idrottare från Minsk
Levande personer
Män
Spelare i Admiral Vladivostok
Spelare i HC 05 Banská Bystrica
Spelare i HC Sparta Prag
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i IF Björklöven
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Metallurg Magnitogorsk
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Severstal Tjerepovets
Spelare i SKA-Neva
Spelare i Tappara
Spelare i Västerås Hockey
Spelare i Ässät
Svenska ishockeyspelare